Принц Тітібуномія (, 25 червня 1902 — 4 січня 1953), також відомий як принц Ясухіто) — другий син імператора Тайсьо і молодший брат імператора Сьова.

Як член Імператорського Дому Японії, він був покровителем різних спортивних, медичних організацій. Добре знав англійську мову і грав важливу роль в післявоєнному відродженні Японії.

Похований на імператорському кладовищі Тосімагаока в Бункьо, Токіо.

Примітки 

принци Японії